2016/17 Campeonato Nacional Divisão Elite Feminina e I Divisão Feminina

Apuramento do Campeão da Divisão de Elite Feminina 

 Apuramento do 3º lugar ocorreu apenas à melhor de três jogos.

Resultados

No Jogo 1 do 1º Play-Off: Clube K vs Porto Vólei 2014, o Clube K perdeu por Falta de Comparencia

Campeão

Apuramento do Campeão da 1ª Divisão Feminina 
Este apuramento determina as classificações do 5º ao 8º lugar. O 5º classificado disputa o título de Campeão da 1ª Divisão com o 3º classificado, determinado na Divisão de Elite.

Qualificação

Resultados

Apuramento

Série dos Últimos – Fase 2

Calendário

Tabela Classificativa – Fase 1

Calendário 

 http://www.fpvoleibol.pt/campeoesnacionais.html

https://www.zerozero.pt/edition.php?id_edicao=106864

Ligações Externas
 http://www.fpvoleibol.pt/

Competições de voleibol feminino de Portugal